Thới Hòa (Bình Dương)
 Thới Hòa (Vĩnh Long)
 Thới Hòa (Cần Thơ)
 Tân Thới Hòa